Alitus puede hacer referencia a:
 Alytus, localidad de Lituania.
 Alitus, cráter del planeta Marte.